Коллінз Майкл — ірландський дипломат.
 Майкл Джон Коллінз — ірландський революційний лідер.
 Коллінз Майкл — американський астронавт.